Вергуни — смажене в смальці чи олії солодке печиво, що має форму довгастих смужечок.

Села:
 Вергуни — Полтавська область, Хорольський район
 Вергуни — Черкаська область, Черкаський район
 Вергуни — колишнє село в Херсонській області.

Див. також 
 Пологи-Вергуни

Примітки